Indianapolis 500 1994 je bila oseminsedemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 29. maja 1994.

Rezultati

1994 v športu
1994